Hyposmocoma complanella — вид бабочек эндемичного для Гавайских островов рода Hyposmocoma в составе семейства Роскошные моли

Распространение 
Эндемик острова Молокаи. Обитает в горах на высоте более 1000 метров.

Синонимы 
 Neelysia complanella (Walsingham, 1907)

Примечания

Ссылки 
 Insects of Hawaii. Volume 9, Microlepidoptera

Роскошные моли
Животные, описанные в 1907 году
Эндемики Гавайских островов
Насекомые Океании